Alejandro Pose Mayayo  (Mar del Plata, 25 de julio de 1961) es un docente y escritor argentino.

Biografía 

Inició su labor profesional en 1975 aportando relatos de terror y ficción científica para un programa radial llamado "Umbral Tiempo Futuro," en su ciudad natal Mar del Plata. Publicó su primera nota en 1977 en la revista La Semana, de Editorial Perfil.

Se desempeñó como tesorero de la SADE de 1984 a 1986.

Desde 1980 ha colaborado con distintos medios periodísticos y revistas infantiles, como el diario La Capital, Hum® (abreviatura de Humor Registrado), Editorial Perfil, Makoki, Fierro, País Caníbal, AZ 10, Anteojito, SexHumor (autor de "Roger Corman presenta" y Los Recalientes, ("Los Calentorros" en España), Artear, Hara Kiri, Zona 84, Revista literaria Clarín de España, Magnum y Don Martin (Suecia) y otros, con notas y ensayos sobre historia, literatura, humor, filosofía y política. 

En 2001 realizó para Noticias un extenso reportaje a David Koepp, cineasta que lo introdujo al mercado norteamericano. Con dibujos de Eduardo Maicas realizó para la AFA el libro "El Espíritu del Fútbol" y para ALEARA "Historia de los Juegos de Azar, parte I"

Guiones suyos han sido adaptados para la serie Charmed                    (Embrujadas) y también para cine.     

En el 2022, se han editado en España sus charlas con el escritor argentino Jorge Luis Borges en un libro titulado "Borges in situ,"  prologado por María Kodama. El mismo recoge cinco extensas conversaciones que el autor tuvo entre enero y junio de 1980 con Borges en su domicilio. 

Aunque prefiere mayormente los temas científicos, también ha publicado notas, guiones y ensayos acerca de historia, cine, política, humor y ciencia ficción.

Premios 
 1979 Primer Premio Literario. Ensayo "La conquista del desierto." (CONET)
 1986 Primer Premio Literario SADE. Cuento "El ser bajo la luz de la luna."

Referencias